Geroglifici egizi
Geroglifico anatolico
Geroglifico cretese
Geroglifico maya

Altri progetti